Matsukawa puede referirse a:

Matsukawa, una villa en el distrito de Kitaazumi, prefectura de Nagano, Japón;
Matsukawa, un pueblo en el distrito de Shimoina, prefectura de Nagano, Japón;
 la estación Matsukawa, en la línea principal Tōhoku, en Fukushima, prefectura de Fukushima, Japón;
Tomoaki Matsukawa, un exfutbolista japonés.